Markovac  ist Ortsname von
 Markovac (Vršac), Dorf im sünddlichen Banat, Serbien
 Markovac (Velika Plana), Dorf im nördlichen Zentralserbien
 Markovac (Mladenovac), Serbien
 Markovac (Biskupija), Weiler in der Općina Biskupija, Kroatien, mit rund 70 Einwohnern
 Markovac Križevački, Kroatien
 Markovac Našički, Kroatien
 Markovac (Daruvar), Kroatien
 Trojstveni Markovac, Kroatien